Patronyme allemand, porté notamment par :

Hans-Günter Wallraff, journaliste d'investigation allemand né en 1942.
Diego Walraff, né en 1961, acteur allemand.
Hélène Wallraff (1755-1801), fidèle catholique allemande réputée prophétesse.

Homonymie
Wallraf

Homonymie de patronyme